

В'язове — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 В'язове — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

В'язове — село, Сумська область, Конотопський район
 В'язове — село, Сумська область, Охтирський район
 В'язове — село, Харківська область, Дергачівський район
 В'язове — зупинна платформа Конотопського напрямку Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці

 В'язове — колишнє село Миргородського району Полтавської області знято з обліку 17 травня 1988 року